Э́нди Лонерга́н (; 19 октября 1983 года, Престон, Ланкашир, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции вратаря. Игрок клуба «Эвертон».

Клубная карьера 
Энди Лонерган является воспитанником клуба «Престон Норт Энд», за который выступал на протяжении 11 лет своей карьеры и провёл более 200 матчей. Имеет на своём счету один забитый гол за «Престон»: 2 октября 2004 года, на 39-й минуте в матче против «Лестер Сити» голкиперу удалось поразить ворота соперника из своей штрафной площади. Игра закончилась со счетом 1:1. По итогам сезона 2010/11 «Престон Норт Энд» покинул Чемпионшип, и голкипер решил продолжить карьеру в другом клубе.

4 июля 2011 года Энди перешёл в «Лидс Юнайтед». За «Лидс» играл на протяжении одного сезона, в котором принял участие в 35 матчах чемпионата. 17 июля 2012 года, уступив в воротах новичку Пэдди Кенни, перешёл в «Болтон Уондерерс», заключив контракт на 3 года. Голкипер полностью отыграл свой контракт с «рысками», однако на поле выходил не регулярно: за 3 года в «Болтоне» не счету Лонергана 62 матча во всех турнирах.

Три следующих сезона провёл в различных клубах Чемпионшипа: сезон 2015/16 — в «Фулхэме», 2016/17 — в «Вулверхэмптоне», 2017/18 — в «Лидсе».

2 августа 2018 года в качестве свободного агента перешёл в очередной клуб Чемпионшипа — «Мидлсбро», подписав однолетний контракт. 14 августа дебютировал за «речников» в матче первого раунда Кубка Футбольной лиги против «Ноттс Каунти» (3:3), в котором отбил два удара в серии послематчевых пенальти. В зимнее трансферное окно «Мидлсбро» отправил игрока в аренду в клуб Лиги 1 «Рочдейл». По окончании сезона Лонерган покинул клуб и стал свободным агентом.

В июле 2019 года, главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп решил взять 35-летнего Лонергана в клубное предсезонное турне по Северной Америке. В связи с травмами основного голкипера Алиссона Беккера и резервного вратаря Куивина Келлехера, «Ливерпулем» было принято решение предложить Лонергану краткосрочный контракт. В августе 2019 года англичанин подписал контракт с новым клубом. Был заявлен в качестве резервного голкипера «Ливерпуля» на матч Суперкубка УЕФА. При этом публично подписание контракта с игроком «Ливерпуль» не анонсировал. Впервые был включен в состав «Ливерпуля» в качестве запасного вратаря на матч 2 тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» 16 августа 2019 года. В итоге Лонерган так и не вышел на поле в матчах «Ливерпуля» в сезоне 2019/20, в котором мерсисайдская команда выиграла Премьер-лигу, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, и покинул клуб по истечении контракта.

2 декабря 2020 года подписал краткосрочный контракт со «Сток Сити», за который через три недели после этого сыграл в четвертьфинале Кубка лиги против «Тоттенхэма». Вскоре покинул клуб и перешёл в «Вест Бромвич», где на поле до конца сезона не выходил.

20 августа 2021 года подписал однолетний контракт с «Эвертоном», который нуждался в третьем вратаре после травмы Гарри Тайрера и отъезда Жуана Виржинии в аренду.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
 «Ливерпуль»
 Чемпион Англии: 2019/20
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2019

Личные 
 Игрок года ФК «Престон Норт Энд»: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Футбольные вратари-бомбардиры
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Дарлингтон»
Игроки ФК «Уиком Уондерерс»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Рочдейл»
Игроки ФК «Сток Сити»